Por Sótero del Río puede referirse a:

Sótero del Río Gundián, médico y político chileno.
Hospital Sótero del Río, hospital de Santiago de Chile.
Hospital Sótero del Río (estación), estación del Metro de Santiago.
Avenida Sótero del Río, en Santiago.